Taunton puede referirse a:

 Taunton, una localidad en Somerset, Inglaterra;
 Taunton (Gran Mánchester), Inglaterra;
 Taunton (Massachusetts), una ciudad del condado de Bristol, Estados Unidos; o
 Taunton (Minnesota), Estados Unidos.